Малов Роман Вікторович (24 вересня 1977) — російський хокеїст , нападник. 
 Малов До (Malov Do/Малов До) — село (поселення) в Чорногорії , підпорядковане общині Котор . 
 Бланкенфельде-Малов () — громада у Німеччині, у землі Бранденбург.